Malbaum steht für:

In der Jagd:
 Malbaum (Jagd), Bäume, die Rotwild, Wildschweine oder Dachse dazu nutzen, um ihre Decke bzw. die Schwarte daran zu scheuern oder zu malen (von maalen).

Im Bereiche von Abgrenzungen oder Landmarken:
 Malbaum (Grenzzeichen), eine natürliche Landmarke, die Orte oder Grenzen kennzeichnet.